Мексико